Le patronyme Chapatte a une origine incertaine : romand, il proviendrait de l'occitan chap, signifiant « tête » et par extension « cape » ou « manteau à capuche », ce sobriquet étant attribué au porteur d'un tel habit. Ou encore il viendrait du nord-occitan chapat (signifiant « coupé), ou serait une variante de chavatte, équivalent notamment en champenois de « savate ». Il est à l'origine surtout porté dans le Doubs et en Suisse. 
Il est porté par plusieurs personnalités : 

 Robert Chapatte (1921 - 1997), coureur cycliste français, puis journaliste sportif à la télévision. 
 On doit à celui-ci une loi empirique du sport cycliste, issue de son expérience de coureur et de commentateur sportif : le théorème de Chapatte. 
 Dominique Chapatte (1948 -), journaliste français, animateur et producteur de télévision, fils de Robert Chapatte. 

Il existe un variante orthographique du patronyme : Chappatte, avec deux « p ». 
Il est porté par une personnalité : 

 Patrick Chappatte (1967 - ), dessinateur de presse suisse internationalement publié et connu, signant ses œuvres simplement Chappatte.

Notes et références